Frans Kusters (soldaat), een gesneuvelde soldaat van het IJzerfront en een van de Vlaamse IJzersymbolen
 Frans Kusters (schrijver), een Nederlandse schrijver
 Frans Willem Kusters (verzetsstrijder), een Nederlands verzetsstrijder